Девять кораблей Королевского флота носили название HMS Dreadnought, включая:

 Dreadnought — 40-пушечный корабль; спущен на воду в 1553 году.
 Dreadnought — 41-пушечный военный корабль; спущен на воду в 1573 году; перестроен в 1592 и 1614, разобран в 1648 году. 
 Dreadnought — 52-пушечный линейный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1654 году как Torrington; переименован в Dreadnought в 1660 году; потерян в 1690 году.
 Dreadnought — 60-пушечный линейный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1691 году; перестроен в 1706 году; разобран в 1748 году.
 Dreadnought — 60-пушечный линейный корабль 4 ранга; спущен на воду в 1742 году; продан в 1784 году.
 Dreadnought — 98-пушечный линейный корабль 2 ранга; спущен на воду в 1801 году; преобразован в госпитальное судно в 1827 году; разобран в 1857 году.
 Dreadnought — британский броненосец; спущен на воду в 1875 году; блокшив с 1903 года; продан в 1908 году.
 «Dreadnought» — британский линкор, совершивший революцию в военно-морском деле и ставший родоначальником названного в его честь класса кораблей; спущен на воду в 1906 году; продан на слом в 1921 году.
 «Dreadnought» — первая британская атомная подводная лодка; спущена на воду в 1960 году; выведена из эксплуатации в 1980 году.